Der Roewe RX5 ist ein Kompakt-SUV der zum SAIC-Konzern gehörenden chinesischen Marke Roewe.

Erste Generation (seit 2016) 

Das Fahrzeug wurde im April 2016 auf der Beijing Motor Show vorgestellt und wird seit August 2016 mit den Motoren aus dem MG GS in China verkauft. Bereits im September 2016 wurde das 25.000ste Fahrzeug gebaut. Der im Oktober 2017 in China eingeführte Roewe RX3 ähnelt optisch stark dem RX5.

Außerhalb des chinesischen Heimatmarktes wird das Fahrzeug beispielsweise im nahen Osten als MG RX5 vermarktet.

Smartcar 
Der RX5 wird auch als erstes „Smartcar“ der Welt bezeichnet, da der Fünfsitzer mit dem Linux-Betriebssystem Yun OS ähnlich wie ein Smartphone arbeitet. Ursprünglich wurde das Betriebssystem von der Alibaba-Tochter AliCloud für Smartphones und Tabletcomputer entwickelt. Über dieses System wird dem Fahrzeug eine eigene Internet-ID zugewiesen, wodurch der RX5 beispielsweise automatisiert via Alipay an Tankstellen bezahlen kann.

eRX5 
Der Plug-in-Hybrid Roewe eRX5 wurde im November 2016 auf der Guangzhou Auto Show vorgestellt. Er übernimmt den  starken 1,5-Liter-Ottomotor aus dem RX5 20T und kombiniert ihn mit zwei Elektromotoren. Damit beschleunigt das SUV in 7,8 Sekunden auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h. Die elektrische Reichweite des Plug-in-Hybriden liegt bei rund 60 Kilometern.

ERX5 
Am 3. Juni 2017 kam mit dem Roewe ERX5 das erste elektrisch angetriebene Smartcar der Welt in den Handel. Das SUV verfügt über einen  starken Elektromotor, der das Fahrzeug in 4,2 Sekunden auf 50 km/h beschleunigt. Die Höchstgeschwindigkeit des ERX5 beträgt 135 km/h. Die Reichweite gibt der Hersteller mit bis zu 425 Kilometern an.

Technische Daten

Zweite Generation (seit 2022) 

Die zweite Generation der Baureihe wurde im April 2022 vorgestellt. Drei Monate später kam sie in China auf den Markt. Antriebsseitig stehen zum Marktstart ein 1,5-Liter-Ottomotor mit  oder ein Plug-in-Hybrid (eRX5) mit einer Systemleistung von  zur Wahl. Auf der Chengdu Auto Show im August 2022 wurde das Sondermodell Women's Championship Edition vorgestellt. Es ist in Anlehnung an das Trikot der chinesischen Fußballnationalmannschaft der Frauen gestaltet.

Technische Daten

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Webseite (chinesisch)

Kombi
Hybridelektroautomodell
Elektroautomodell
Sport Utility Vehicle